Ерка (устар. Мшарка) — река в России, протекает по Пензенской области. Впадает в озеро Мордова в пойме правого берега реки Сура. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000036128.

Примечания 

Реки Пензенской области